Kabel kan syfta på:

Mekanisk kraftöverföring
 Tågvirke – ett samlingsnamn för olika typer av längre sammanhängande knippen tvinnade, mer sällan flätade, fibrer, som t.ex. rep, linor och trossar

Elektrisk överföring
 Elkabel – elektriska ledare omslutna av isoleringsmaterial för energiöverföring eller elektronisk kommunikation

Tillämpningar
 Värmekabel – en kabel som avger värme när den spänningssätts
 Sjökabel –  en kabel som läggs under vatten för överföring av elektrisk energi eller telefon- och datatrafik
 Atlantkabel – en sjökabel för telekommunikation lagd över Atlanten
 Balanserad kabel – en typ av elkabel där signalen skickas i två separata ledare
 Partvinnad kabel –  en signalkabel som består av par av tvinnade ledare
 Flatkabel – en typ av elkabel i vilka flera isolerade enskilda ledarna är ingjutna kant i kant
 Koaxialkabel – en tvåpolig elkabel
 Nätverkskabel – för att ansluta datorer, skrivare, nätverksväxlar, bredbandsmodem

Se även
 Vajer – ett rep av tvinnad metalltråd
 Kabel-TV
 Fiberoptik